«В ночь лунного затмения» — башкирская опера, написанная в 1996 году композитором С. А. Низамутдиновым на либретто С. А. Низамутдинова и Р. М. Галеева.

Описание 
Опера «В ночь лунного затмения» написана в 1996 году башкирским композитором С. А. Низамутдиновым по трагедии Мустая Карима «Ай тотолган тондэ». В 1967 году за пьесу «В ночь лунного затмения» автору была присуждена премия РСФСР им. К. С. Станиславского. Премьера оперы состоялась в 1996 году в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе.

Спектакль отличает эмоционально насыщенный музыкальный язык с интонациями башкирского, русского и европейского мелоса. В симфонизации оперы «В ночь лунного затмения» большое место занимает интонационно-тематический уровень. Ведущую роль здесь играет лейтмотивная система, при которой каждый персонаж имеет свою лейтхарактеристику в виде темы, мотива, ключевых интонаций.

 Дирижёр — В. И. Платонов;
 Режиссёры — постановщик Рустэм Галеев;
 Cценограф — К. Д. Чарыев;
 Хормейстер — Э. Х. Гайфуллина;
 Балетместер — А. Х. Зубайдуллин.

В главных партиях Р. А. Башаров (Дервиш), а также:

Опера была также показана в 1997 году в рамках Дней Башкортостана в Москве. В 1997 году опера выдвигалась на соискание Государственной премии имени Салавата Юлаева.

Сюжет 
Действие оперы происходит в XVII веке. В башкирской степи после гибели мужа правит старинным родом богатая и умная женщина Танкабике. Жизнь правительницы протекает в заботах о семье и хлопотах по дому. В семье растёт младший сын Ишмурза, средний сын Акъегет обручён с красавицей Зубаржат, старший сын Юлмурза скорот должен вернуться со службы русскому царю, его ждет молодая жена Шафак.

В первом действии показана стоянка Танкабики. Девушку Диуану, которую Аллах обидел разумом, Танкабика всегда привечает. Танкабика слывёт мудрой и справедливой женщиной.

Мимо проходил странник Дервиш. Он остановился отдохнуть на башкирской стоянке. Когда-то давно он знавал красавицу с именем Танкабика. Приходил хорошая новость — окончилась война, значит скоро вернется Юлмурза. Тут показались первые всадники, однако среди них нет сотника Юлмурзы. На горсть земли с его могилы ещё прольются горькие слезы матери и Шафак.

Во втором действии аксакалы решили, то Акъегету станет женой Шафак, а Зубаржат надо отдать за малолетку Ишмурз.

В третьем действии, покорившись судьбе, третий месяц живут в одной юрте Шафак и Акъегет. В грусти и одиночестве проходят дни и ночи Шафак. Сердцем Акъегет по-прежнему принадлежит Зубаржат. Шафак известно, где её муж проводит ночи. И люди их рода осуждают его.

Дервиш мечтает о любви Шафак, и думает, что если она не отречется перед людьми от мужа, то он погасит Луну в полночь. Сегодня же в полночь и свершится затмение Луны!

Не выдерживая даже трех дней разлуки с Акъегетом, в его шатер приходит Зубаржат. Он говорит матери, что он будет лишь с Зубаржат. Но это является грехом и нарушение адата! Однако пусть лучше мир разрушится, а от Зубаржат он не отречется! Материнское сердце разбито. Раскаяния Танкабики разгневанная толпа не слышит. Луна погасла, из рода изгнаны Акъегет и Зубаржат. Но уже рождается новая Луна.

См. также 

 Акбузат (опера)
 Кахым-туря (опера)

Литература 
 Павлова П. В. Симфонизация литературного текста в опере С. Низаметдинова «В ночь лунного затмения» // Художественный текст:
его автор и исполнитель: сб. матер. Междунар. науч.-практич. конф. молодых учёных. — Уфа, 2006.
 Лушникова А. В ночь лунного затмения // Истоки. — 1996. — май.
 Скурко Е. Р. Новое слово в музыкальной культуре: Обсуждаем оперу С. Низаметдинова «В ночь лунного затмения» // Муз. академия. 1998. — № 3 — 4. — Кн. 1. С. 83-88.
 Скурко Е. Р. Башкирская академическая музыка: Пути становления: дис. доктора искусствоведения / Науч. рук. Е. Б. Долинская. — М., 2004. — 472 с.
 Угрюмова Т. С. Башкирская опера // Очерки по истории башкирской музыки: Уч. пособие. — Уфа, 2006. — Вып. 2. С. 5-95.

Ссылки 
 С. М. Платонова. Ст. Опера «В ночь лунного затмения». Башкирская энциклопедия.
 Опера «В ночь лунного затмения»
 Опера «В ночь лунного затмения». ТРК Бшкортостан.
 В башкирский оперный возвращается «В ночь лунного затмения»

Примечания 

Оперы на башкирском языке